Jacobus Petrus (Jacques of Sjaak) de Koning (Edam, 3 maart 1885 – Purmerend, 21 juni 1962) was een Nederlandse schaatser. Op het NK allround in 1914 veroverde hij de Nederlandse titel en was in 1904 ook hij eerste bij het kampioenschap van Groningen. speedskatingnews.info In 1912 stond hij samen met zijn oudere broer, Coen de Koning op het erepodium van het NK allround. De Koning was stukadoor van beroep en bleef na zijn schaatscarrière actief als trainer, onder meer van de kernploeg. Op latere leeftijd, in 1941 en 1942, reed hij als toerrijder nog de elfstedentocht.

Persoonlijke records

Resultaten

Dynastie
Sjaak de Koning was de tweede in een ware schaatsdynastie.

Stamboom

Prestaties

Nederlands langebaanschaatser